Henry Uche – calciatore nigeriano
 Kalu Uche – calciatore nigeriano
 Ikechukwu Uche – calciatore nigeriano
 Josh Uche – giocatore statunitense di football americano
 Oguchi Uche – calciatore nigeriano